Ces extravagantes sœurs Mitford est un récit biographique de la journaliste française Annick Le Floc'hmoan sur le destin extraordinaire des sœurs Mitford, paru en 2002. Il a été écrit après deux ans d'enquête et représente aussi une étude sociologique très documentée sur l'apogée et le déclin de l'aristocratie britannique à travers le portrait de ces six sœurs.

Leur histoire commence au début du  où naissent les sœurs et leur unique frère qui sera tué pendant la guerre. Portrait saisissant également de deux des sœurs Diana et Unity qui, pour des raisons différentes, rejoindront le fascisme et rencontreront Hitler, et de leur sœur cadette Jessica.

Liens externes 
 https://www.fayard.fr/ces-extravagantes-soeurs-mitford-9782213609294

Récit
Biographie
Essai français paru en 2002